DEC (Development, Education, Culture) ― група освітніх компаній в Україні, заснована у 1999 році. Складається з консалтингової компанії DEC education, мережі дитячих мовних таборів DEC camp, мережі шкіл англійської мови DEC school, лабораторії позашкільної освіти DEC lab та івент-платформи DEC place.

Засновники ― Наталія та Андрій Тарченко, у 2001 році до компанії приєднався Олександр Тарченко, який сьогодні є директором групи.

Головна мета 
Група компаній DEC має на меті дати українцям доступ до можливостей та інновацій в освіті, враховуючи кращий світовий досвід.

Група компаній DEC

DEC education 
Консалтингова компанія, заснована у 1999 році, яка допомагає учням вступити на навчальні програми до 500 партнерських університетів по всьому світу. Консультації здійснюються в Україні та Молдові. Компанія співпрацює з університетами Великої Британії, США, Швейцарії, Канади, Італії, Австрії, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Австралії та іншими. Щороку входить у топ-5 номінантів премії LTM Star Awards, започаткованої тематичним виданням Study Travel Magazine, яке пише про вивчення мови, навчання і роботу за кордоном. У 2008 році DEC education назвали «Кращим агентством Східної Європи» за версією журналу Study Travel Magazine.

DEC camp 
Перший в Україні аналог британських мовних таборів, заснований у 2009 році. У таборі діти мають змогу вивчати англійську мову в інтерактивній формі, втілюючи власні проекти. Діти займаються творчістю (малюванням, гончарством, музикою, діджеїнгом та ін.), спортом (скейтбордінгом, регбі, йогою, баскетболом та ін.), вивчають сучасні технології (заняття з 3D-принтерами, дронами та ін.). DEC camp зараз існує в Києві, Карпатах і під Барселоною.

DEC school 
Мережа шкіл англійської мови, заснована у 2010 році в Києві. У школах англійська мова вивчається за інноваційними методами, з дітьми займаються переважно нейтів- спікери. Усі викладачі ― професіонали з сертифікатами або дипломами CELTA/DELTA, TEFL та ін. Сьогодні у Києві діють шість шкіл DEC school, де навчаються понад 500 учнів.

DEC lab 
Лабораторія позашкільної освіти заснована у 2017 році в Києві. У лабораторії діти мають змогу відвідувати інтерактивні заняття з 9 напрямків: арт, медіа, точні науки, лідерство і психологія, драма і театр, танцювальні та спортивні секції, і навіть заняття з профорієнтації. Програми створені як для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, так і для школярів середніх і старших класів.

DEC place 
Івент-платформа в Києві, на якій відбуваються освітні та розважальні заходи (семінари, майстер-класи, інтерактивні зустрічі). На базі івент-платформи регулярно відбуваються зустрічі з представниками провідних світових університетів та приватних шкіл, мовних та підготовчих програм для батьків, школярів, студентів та абітурієнтів.

Примітки